Dietrichswalde ist der Name folgender Ortschaften:

 Dietrichswalde, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Gietrzwałd, Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dietrichswalde, Dorf im Kreis Friedland (Ostpr.)/Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Ciemna Wola (Bartoszyce), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dietrichswalde, Dorf im Kreis Friedland (Ostpr.)/Bartenstein, Ostpreußen, nach 1945: Подлесье (Podlessje), untergeganger Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Dietrichswalde, Dorf im Kreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen, seit 1945: Kuchnia (Gardeja), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Dietrichswalde, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Wólka (Ruciane-Nida), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen